Cipondok (Cibingbin), een plaats in Indonesië
Cipondok (Kadugede), een plaats in Indonesië
Cipondok (Sukaresik), een plaats in Indonesië